Luft signifie air en allemand.

 Christa Luft (née en 1938), femme politique est-allemande
 Lorna Luft (née en 1952), actrice, chanteuse et productrice américaine
 Lya Luft (1938-2021), écrivaine et traductrice brésilienne
 Molly Luft (1944-2010), prostituée allemande
 Sidney Luft (1915-2005), producteur de cinéma américain

Voir aussi